Уранія — назва кількох непов'язаних між собою журналів:
 Уранія — польський науково-популярний астрономічний журнал.
 Уранія — італійський журнал з наукової фантастики.
  — британський феміністський журнал 1916—1940 років.
  — колишній німецький науково-популярний журнал.
  — німецький музичний журнал 1843—1911 років, присвячений органам.

Див. також 
 Уранія (значення)